Trójca může znamenat

 Trójca (Podkarpatské vojvodství) – zaniklá obec v Podkarpatském vojvodství
 Trójca (Dolnoslezské vojvodství) – obec v Dolnoslezském vojvodství.